Игорь Владимирович Коксанов () — советский государственный деятель, министр судостроительной промышленности СССР (1988—1991).

Биография 
Родился 23 февраля 1928 года в Перми. Член КПСС с 1954 г.
В 1951 г. окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности инженер-механик.

В 1951—1952 гг. — преподаватель математики в школе рабочей молодёжи в Ленинграде.

В 1952—1953 гг. — младший военпред Главного управления кораблестроения ВМФ на заводе № 190 им. А. А. Жданова Министерства судостроительной промышленности СССР в Ленинграде.

В 1953—1961 гг. — военпред Главного управления кораблестроения ВМФ на заводе № 199 Министерства судостроительной промышленности в Хабаровском крае.

В 1961—1964 гг. — заместитель главного конструктора проекта,

в 1964—1965 гг. — заместитель главного конструктора по эксплуатации и надёжности — начальник отдела ленинградского проектно-монтажного бюро «Рубин» Министерства судостроительной промышленности СССР.

В 1965—1973 гг. — заместитель начальника Первого Главного управления Министерства судостроительной промышленности СССР.

В 1973—1985 гг. — заведующий сектором судостроительной промышленности Отдела оборонной промышленности ЦК КПСС.

В 1985—1988 гг. первый заместитель министра,

В 1988—1991 гг. — министр судостроительной промышленности СССР.

С ноября 1991 г. персональный пенсионер союзного значения, одновременно с декабря 1991 г. первый вице-президент российской корпорации судостроительной промышленности «Судпром».

Похоронен на Кунцевском кладбище.

Награды и звания 
Награждён орденами: 
 Октябрьской революции, 
 Трудового Красного Знамени ,  
 Знак Почёта. 

Лауреат Государственной премии СССР.

Примечания

Источники 

 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг./ Сост. В. И. Ивкин. — М.: «Российская политическая энциклопедия» , 1999 г.

Министры судостроительной промышленности СССР
Выпускники Санкт-Петербургского морского технического университета
Машиностроители СССР
Кораблестроители СССР
Персональные пенсионеры союзного значения
Похороненные на Кунцевском кладбище